Slinky (speelgoed), een van ijzerdraad gemaakt stuk speelgoed in de vorm van een spiraal
Slinky (Toy Story), een personage uit de animatiefilm Toy Story
Slinky (computerspel), een computerspel van het genre actiespel